Filosofia, attività del pensiero umano

Filosofia, affresco di Raffaello
Filosofia, dipinto di Gustav Klimt